Михе́евский сельсовет () — сельсовет, административно-территориальная единица
Дрибинского района Могилёвской области Республики Беларусь. Адрес сельсовета: 213970 г.п. Дрибин, улица Ленина, д.35.

Население 
 1999 год — 2765 человек
 2010 год — 2431 человек

На территории сельсовета расположены 36 населённых пунктов, в которых на 2011 год проживает 2487 жителей. Из них моложе трудоспособного возраста — 416 человек, трудоспособного возраста — 11336 человек, старше трудоспособного возраста — 735 человека. За последние три года согласно демографической ситуации в Михеевском сельсовете смертность превышает рождаемость. Так, в 2007 году родилось — 14 человек, умерло — 42 человека; в 2008 году родилось — 17, умерло — 57; в 2009 году родилось 20, умерло — 40. В 2010 года родилось — 20, умерло — 60.

Предприятия 
На территории сельсовета расположены 4 сельскохозяйственных предприятия: ОАО «Дрибин-Агро», СПК «Мир», КФХ «Прогресс», ГП «Совхоз имени Кирова».

Социальная сфера 
На территории сельсовета расположены учреждения образования: ГУО «Михеевская средняя школа Дрибинского района», Михеевский детский сад-ясли, ГУО «Темнолесская базовая школа Дрибинского района», Темнолесский детский сад.

На территории сельсовета функционируют:
 Михеевская амбулатория врача общей практики
 Кледневичский фельдшерско-акушерский пункт
 Каребский фельдшерско-акушерский пункт
 Темнолесский фельдшерско-акушерский пункт

На территории Михеевского сельсовета расположено 9 магазинов Дрибинского РАЙПО, 3 магазина индивидуальных предпринимателей, работает 3 автомагазина, которые обслуживают отдаленные населённые пункты.

Бытовое обслуживание осуществляет комплексный приёмный пункт. Комплексные приёмные пункты оказывают все виды бытовых услуг.
Деревня Михеевка полностью газифицирована.

В д. Новое Прибужье, Абраимовка, Ярыги, Никольск, Крюковщина, Городецк, Старокожевка, Покутье, Гонтовля, Пичевка, Еськовка, Верба, Шаблавы созданы и работают дома социальных услуг. В соответствии с утверждённым графиком, дома социальных услуг посещают медицинские работники, работники торговли, культуры, районного отдела внутренних дел.

Памятные места 
На территории сельсовета расположено 10 воинских захоронений: памятники в д. Кледневичи и д. Абраимовка, могила лётчика в д. Старокожевка и д. Городецк, воинское захоронение в д. Полоски и д. Каребы, братская могила в д. Темный Лес, индивидуальная могила в д. Шаблавы, индивидуальное воинское захоронение в д. Тёмный Лес, воинское захоронение в д. Тёмный Лес.

Самоуправление 
На территории сельсовета работает Михеевский сельисполком и 23 старосты деревень, обеспечивающие местное самоуправление на местах, оказывающих помощь в решении вопросов благоустройства и жизнедеятельности населения.

Состав 
Включает 36 населённых пунктов:
 Абраимовка — деревня.
 Бестрень — деревня.
 Верба — деревня.
 Гонтовля — деревня.
 Городецк — деревня.
 Гололобовка — деревня.
 Губино — деревня.
 Дроздовка — деревня.
 Еськовка — деревня.
 Калинка — деревня.
 Каратышки — деревня.
 Каребы — деревня.
 Кледневичи — деревня.
 Крюковщина — деревня.
 Ледешня — деревня.
 Ленинский — посёлок.
 Лесковка — деревня.
 Михеевка — деревня.
 Никольск — деревня.
 Осиновка — деревня.
 Панеча — деревня.
 Перелоги — деревня.
 Пичевка — деревня.
 Покутье — деревня.
 Полоски — деревня.
 Поташня — деревня.
 Прибужье Новое — деревня.
 Прибужье Старое — деревня.
 Прибужье Старое — посёлок.
 Старокожевка — деревня.
 Темный Лес — агрогородок.
 Толкачи — деревня.
 Халипы — деревня.
 Шаблавы — деревня.
 Язычково — деревня.
 Ярыги — деревня.

См. также 
 Дрибинский район

Примечания

Ссылки 
 Дрибинский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Дрибинского района